Час быка может означать:
 Часть суток, находящаяся под управлением зодиакального Быка (в Китае с 1 до 3 часов ночи).
 «Час Быка» — роман И. А. Ефремова.
 «Час быка» — телепередача Андрея Черкизова, 1996—1997 гг.